Абрек:

 Абрек — человек, ушедший в горы, ведущий партизанско-разбойничий образ жизни;
 «Абрек» — шхуна Российского императорского флота, участвовала в Крымской войне;
 «Абрек» — русский клипер;
 «Абрек» — русский минный крейсер.

См. также 
 Баршт, Абрек Аркадьевич
 «Абрек Заур»
 Хаджи Абрек (поэма)
 «Дата Туташхиа»